Ба́биков — русская фамилия.

Известные носители:

 Бабиков, Александр Яковлевич (1837 — не ранее 1900) — детский писатель, библиограф.
 Бабиков, Андрей Александрович (род. 1974) — писатель, литературовед, переводчик.
 Бабиков, Антон Игоревич  (род. 1991) — российский биатлонист.
 Бабиков, Владимир Васильевич (1931—1972) — советский физик-теоретик в области ядерной физики. Доктор физико-математических наук.
 
 Бабиков, Константин Иванович (1841—1873) — русский писатель.
 Бабиков, Макар Андреевич (1921—2009) — Герой Советского Союза.
 Бабиков, Михаил Васильевич (1918—1942) — советский пограничник.
 Бабиков, Николай Александрович (1866—1920) — генерал-лейтенант, участник русско-японской и Первой мировой войн.
 Бабиков, Юрий Анатольевич (1953—2010) — инженер, философ, писатель, автор книги «Мировоззрение или возвращение Прометея».

Примечания